Ryf steht für:

 Ryf Coiffeur, deutsche Friseursalonkette

Ryf ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Ryf (* 1957), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Daniela Ryf (* 1987), Schweizer Triathletin

Siehe auch:
 Rif
 Ryff